Az alábbi családfák a pápák közt fennálló rokonságokat tartalmazzák.

0 – 500

500 – 1000

1000 – 1500

1500-tól napjainkig

Egyéb rokonságok
III. Félix dédnagybátyja volt I. Gergelynek.
IX. Bonifácnak rokona volt VII. Ince és XXIII. János ellenpápa.
X. Kelemen rokona volt XIII. Benedek.

Jegyzetek

Források
 Leopold von Ranke: The Ecclesiastical and Political History of the Popes of Rome During the Sixteenth and Seventeenth Centuries. T. III. London: 1840. 
 Ludwig von Pastor: History of the Popes. T. 23–27. London: 1933–1938. 
 George Williams: Papal Genealogy: The Families And Descendants Of The Popes. McFarland, 2004. 
 Signorotto & M. A. Visceglia (red.): Court and politics in papal Rome. Cambridge University Press, 2002. 

Uralkodói családfák
Pápák